Ино, ИНО

 Ино — персонаж в древнегреческой мифологии.
 (173) Ино — один из крупнейших астероидов главного пояса.
 Ино- — приставка в русском языке, от слова «иной», например: иностранец (из иной страны), инопланетянин (с иной планеты) и др.
 ИноСМИ.ру

Топоним
 Ино — посёлок в Японии.
 Ино — деревня Уусикиркской волости Выборгской губернии Великого княжества Финляндского.
 Ино — форт в Ленинградской области.

Фамилия
 Ино, Бернар (, род. 1954) — французский шоссейный велогонщик.
 Ино, Брайан (, род. 1948) — британский музыкант-электронщик, музыкальный теоретик и продюсер звукозаписи.

Аббревиатура
 ИНО

См. также 
 Ина
 Инно